Donkor ist der Familienname folgender Personen:

 Afare Apeadu Donkor (* 1944), ghanaischer Diplomat

 Aaron Donkor (* 1995), deutsch-ghanaischer Football- und Basketballspieler
 Isaac Donkor (* 1995), ghanaischer Fußballspieler
 Anton Donkor (* 1997), deutsch-ghanaischer Fußballspieler